Mike Minogue ist der Name folgender Personen:
* Mike Minogue (Politiker) (Michael John Minogue; 1923–2008), neuseeländischer Politiker (New Zealand National Party)
 Mike Minogue (Schauspieler), neuseeländischer Schauspieler und Filmproduzent